Postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia:

 Glóin – król Plemienia Durina
 Glóin – ojciec Gimlego, członek Kompanii Thorina